Семь кораблей Королевского флота назывались HMS Jupiter, в честь бога Юпитера древнеримской мифологии.

 HMS Jupiter — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1778; разбился в 1808.
 HMS Jupiter — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1813; использовался как войсковой транспорт с 1837; угольный блокшив с 1846; разобран в 1870.
 HMS Jupiter — угольный блокшив, исходно спущен на воду в 1833 как 44-пушечный корабль 5 ранга HMS Forth; переименован в Jupiter в 1869; продан в 1883.
 HMS Jupiter — броненосец типа Majestic; спущен на воду в 1895; отправлен на слом в 1920.
 HMS Jupiter (F85) — эскадренный миноносец типа J; спущен на воду в 1938; подорвался на мине и затонул в 1942.
 HMS Jupiter (F60) — фрегат типа Leander; спущен на воду в 1967; продан на слом в 1997.